Emeville:
 Éméville, commune de l'Oise en Picardie (France)
 Émeville, hameau de l'ancienne commune de Flostoy (Havelange - Belgique)